Бой-Ривер:
 Бой-Ривер — город в округе Касс, штат Миннесота, США.
 Бой-Ривер — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.